Клоково:

Россия 
 Клоково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Клоково — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Клоково — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Клоково — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Наро-Фоминского района Московской области).
 Клоково — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Клоково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Клоково — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Клоково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Клоково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

 Другие объекты
 Клоково — Тульский аэропорт (1959 - 1995)